Lauterpacht ist der Familienname folgender Personen:

 Elihu Lauterpacht (1928–2017), britischer Rechtswissenschaftler
 Hersch Lauterpacht (1897–1960), österreichisch-britischer Rechtswissenschaftler und Richter am Internationalen Gerichtshof